Ла-Буле́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 270 км на південний схід від Парижа, 95 км на південний захід від Діжона, 75 км на північний захід від Макона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Галерея зображень

Посилання 

 Ла-Буле на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ла-Буле на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сона і Луара